Der EFAF Cup 2011 war die zehnte Ausgabe des EFAF Cups. Es nahmen elf Mannschaften aus neun Verbänden teil. Für Österreich gingen die Hohenems Blue Devils an den Start und scheiterten dabei bereits in der Vorrunde an den Kragujevac Wild Boars. Aus Deutschland und der Schweiz nahmen in dieser Saison keine Mannschaften am EFAF Cup teil. Den Titel holte das britische Team London Blitz, das im Finale Kragujevac mit 29:7 besiegte.

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Play-offs

Halbfinale

Finale

Siehe auch 
European Football League 2011

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

2011
American-Football-Saison 2011